Lissner ist der Familienname folgender Personen:

 Anneliese Lissner (1925–2008), deutsche Philologin und Journalistin
 Anton Lissner (1885–1970), deutscher Chemiker und Techniker
 Eduard Lissner (1891–1951), deutscher Politiker (SPD/SED) und Gewerkschafter
 Erich Lissner (1902–1980), deutscher Journalist
 Ivar Lissner (1909–1967), deutscher Autor und Publizist
 Josef Lissner (1923–2006), deutscher Radiologe
 Marion Lissner, deutsche Fußballspielerin
 Odilia Lissner (* 1950), deutsche Gefängnisleiterin, Richterin und Verfassungsrichterin
 Ruth Lissner (1925–1994), deutsche Theater- und Filmschauspielerin und Regisseurin, siehe Ruth Niehaus
 Stéphane Lissner (* 1953), französischer Theater- und Operndirektor